Гюрза — отруйна змія

Озброєння 

 Гюрза та Гюрза-М — річкові броньовані катери української розробки та виробництва
 Гюрза — назва ранньої версії а також експортного варіанту самозарядного пістолета Сердюкова СР-1.